Пога́дки — спрессованные непереваренные остатки пищи животного происхождения, например кости, шерсть, перья, хитин насекомых и т. п., отрыгиваемые некоторыми хищными птицами в виде округлого комка. Погадку птица скидывает примерно через 10 часов после еды. Погадки часто скапливаются под гнездами птиц и дают орнитологам точное представление о рационе птицы. Также по погадкам определяют, здорова ли птица, живущая в неволе: если птица не отрыгивает погадку долгое время, это может говорить о закупорке пищевода, мешающей ей это сделать.

Примечания

Ссылки 

 
 https://web.archive.org/web/20060405195049/http://www.wbu.com/chipperwoods/photos/owls.htm
 https://zen.yandex.ru/media/paleonews/okamenelye-pogadki-rasskazali-o-piscevaritelnoi-sisteme-drevneishih-ptic-5bb49b17f4620d00a9a06a8f 

Орнитология
Экскременты
Физиология пищеварения
Кормление птиц